Kosyń peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Kosyń, un village dans la voïvodie de Lublin
 Kosyń, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie